Grell ist der Name folgender Familien:
 Grell (Adelsgeschlecht), erloschenes pommersches, zwischenzeitlich auch in Mecklenburg begütertes Adelsgeschlecht

Grell ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Grell (Schauspieler) (1874–1932), deutscher Schauspieler 
 Adolf Grell (1902–1954), deutscher Conférencier, Film- und Bühnenschauspieler; siehe bei seinem Künstlernamen Adolf Gondrell
 Albert Grell (1814–1891), Professor an der Bau- und Gewerbeakademie in Berlin
 Anna-Lena Grell (* 1995), deutsche Handballspielerin
 Detlef Grell (* 1954), deutscher Journalist, Mitbegründer der Computerzeitschrift c’t und seit 1996 deren Chefredakteur
 Dwight Grell († 2015), US-amerikanischer Memorabliasammler
 Eduard Grell (1800–1886), deutscher Komponist und Organist
 Franz Grell (1882–1959), deutscher Drogist, Autor und Politiker
 
 Heinrich Grell (1903–1974), deutscher Mathematiker
 Henry Grell (1870–1937), deutscher Architekt

 Louis Grell (1887–1960), US-amerikanisch-deutscher Maler
 Mike Grell (* 1947), US-amerikanischer Comicautor und -zeichner
 Ole Peter Grell (* 1950), britischer Historiker
 Otto Grell (1773–1831), deutscher Musiker
 Theodor Horst Grell (1909–1987), NSDAP-Funktionär und deutscher Diplomat in der Zeit des Nationalsozialismus
 Wolfgang Grell (1924–2010), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Krell
 Crell
 Gröll
 Gröhl
 Grelle
 Greller